Gevechtswapen, een stuk gereedschap dat gebruikt wordt om mensen en/of dieren letsel toe te brengen dan wel voorwerpen te beschadigen
 Wapen (heraldiek), een kleurig merkteken dat is verbonden aan een groep bij elkaar horende mensen
 Wapen (munt), een familiewapen als onderscheidingsteken op een munt
 Wapen (strijdmachtonderdeel), een enigszins verouderde benaming voor een onderdeel van een strijdmacht in de oorlogvoering